Kosazke (ukrainisch ; russische Entsprechung Kasazkoje/Казацкое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

Ortschaften
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Kosazke (Kachowka)

 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Nowoasowsk, siehe Kosazke (Nowoasowsk)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Petrowe, siehe Kosazke (Petrowe)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Balta, siehe Kosazke (Balta)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Kosazke (Bilhorod-Dnistrowskyj)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Konotop, siehe Kosazke (Konotop)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Swenyhorodka, siehe Kosazke (Swenyhorodka)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bobrowyzja, siehe Kosazke (Bobrowyzja)

 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Pischtschanka, siehe Kosazke (Pischtschanka)

Flussarm
 Flussarm des Dnepr bei Nowa Kachowka siehe Kozazke (Dnepr)